Уэлд () — округ в штате Колорадо, США. Является третьим по величине в штате.

Описание 

Округ Уэлд расположен в северной части штата, с севера граничит с Небраской и Вайомингом, с остальных сторон — с другими округами Колорадо. Назван в честь Льюиса Ледиярда Уэлда, первого Секретаря Территории Колорадо. Столица округа — Грили. В середине 2000-х годов быстро растущий город Торнтон из соседнего округа Адамс «вступил» на территорию округа Уэлд, и ныне он считается крупнейшим его городом. Открытые водные пространства занимают 75 км², что составляет 0,72% от общей площади округа в 10 416 км². Через округ проходят крупные автомагистрали I-25 и I-76.

История 
Округ Уэлд, один из 17 «первоначальных», был образован 1 ноября 1861 года и занимал тогда всю северо-восточную часть Колорадо. 9 февраля 1872 от Уэлда была отделена значительная восточная часть, ставшая округом Платте, однако ровно два года спустя новый округ был упразднён и Уэлд вернулся к своим первоначальным границам. В феврале 1887 года от Уэлда снова была отделена восточная часть (примерно половина площади), ставшая округами Логан и Вашингтон. 19 февраля 1889 года от оставшейся части Уэлда отделили юго-восточную часть (примерно четверть площади), которая стала округом Морган
 2011 — 258 638

Расовый состав
 белые — 81,7%
 афроамериканцы — 0,6%
 коренные американцы — 0,9%
 азиаты — 0,8%
 уроженцы Океании и Гавайев — 0,1%
 прочие расы — 13,2%
 две и более расы — 2,7%
 латиноамериканцы (любой расы) — 27,1%

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт округа
 Округ Уэлд: демография, экономика, преступность, здравоохранение и пр. на сайте city-data.com
 Округ Уэлд на сайте geonames.usgs.gov

Округа Колорадо
Появились в 1861 году